Noppawan Lertcheewakarn era la detentrice del titolo, ma da quest'anno non fa più parte della categoria Junior.

Kristýna Plíšková ha battuto in finale Sachie Ishizu 6–3, 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Elina Svitolina (primo turno)
  Irina Chromačëva (quarti di finale)
  Tímea Babos (terzo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Mónica Puig (terzo turno)
  Nastja Kolar (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski (primo turno)
  Laura Robson1 (semifinali)

  Kristýna Plíšková (campionessa)
  Sachie Ishizu (finale)
  An-Sophie Mestach (terzo turno)
  Ons Jabeur (quarti di finale)
  Verónica Cepede Royg (primo turno)
  Sophia Kovalets (primo turno)
  Julija Putinceva (semifinali)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)

1: Laura Robson ha ricevuto una wild-card per partecipare anche nella categoria Senior, ma ha perso nel 1º turno contro Jelena Janković.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2010